Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nduka Odizor e Bryan Shelton che hanno battuto in finale Miguel Nido e Fernando Roese 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Bryan Shelton (Campioni)
 Jonathan Canter /  Brian Garrow (quarti di finale)

 Brent Haygarth /  Byron Talbot (quarti di finale)
 Andrew Kratzmann /  Mark Kratzmann (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1991